Крен може да се односи на:

 Крен (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Крен (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Крен сир Фробе, насељено место у Француској, у департману Мајен